¡No pasarán! (Non passeranno!) – slogan di propaganda

Cinema 
No pasaran (La Fête espagnole) – film del 1961 diretto da Jean-Jacques Vierne
No pasaran – film del 2009 diretto da Emmanuel Cassé